Lebenshilfe steht für folgende Vereine, die sich mit der Betreuung von Menschen mit Behinderungen befassen:

 Bundesvereinigung Lebenshilfe in Deutschland
 Lebenshilfe Österreich
 Lebenshilfe (Südtirol)

Siehe auch:
 Lebensberatung